25-й чемпионат мира по дзюдо прошел с 13 по 16 сентября 2007 года в Рио-де-Жанейро. В рамках чемпионата было разыграно 16 комплектов наград.

По итогам чемпионата обладателем первого места в командном зачёте стала сборная Японии. Спортсмены этой страны завоевали 3 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Японская сборная ни разу не опускалась с первой строчки общекомандного рейтинга за всю историю проведения совместных мировых чемпионатов по дзюдо.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на judoinside
 World Championships 2007 Видео материалы

Чемпионаты мира в Бразилии
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро
Сентябрь 2007 года
Международные соревнования по дзюдо в Бразилии